Horvátország
 Plitvica folyó, a Dráva jobb oldali mellékvize
 Plitvica patak, a Korana bal oldali mellékvize

 Szlovénia
 Plitvica falu Apače községben